Башня Пуййо () — 75-метровая телевизионная башня в городе Куопио, Финляндия. В башне также расположен вращающийся ресторан на 100 мест и обзорная площадка. Ресторан работает с 1963 года (с момента постройки башни) и является первым вращающимся рестораном в Скандинавии. За время существования башни её посетило более 5,5 млн туристов.

Современная башня Пуййо стала уже третьей. Первая башня была построена в 1856 году, вторая — в 1900 (она была разобрана в 1963 году после открытия третьей, современной башни). Около западной стороны башни расположены три очень популярных у туристов лыжных трамплина. Международная федерация лыжного спорта ежегодно проводит здесь Всемирный кубок по прыжкам на лыжах.

Большая часть территории на горе Пуййо является заповедной зоной, но по ней проложено множество лыжных и велосипедных маршрутов.

Галерея

Ссылки 
Башня Пуйо

Башни Финляндии
Достопримечательности Финляндии
Куопио
Рестораны Финляндии
Телебашни
Смотровые башни
Здания и сооружения, построенные в 1963 году
Здания и сооружения с вращающимися ресторанами
Появились в 1963 году в Финляндии